Cerro Tronador.
 Tronador II.
 Tronador III.
 Tronador-Villa Ortúzar.